Nätigrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätigrund, Korsnäs, Österbotten, 
 Nätigrund, Närpes, Österbotten,

Se även
Nätgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar